Luis Blanco puede referirse a:

 José Luis Blanco Quevedo (n. 1975), atleta español;
 José Luis Blanco Romero (n. 1953), político español;
 Lluis Blanco (n. 1990), futbolista español;
 Luis Blanc (1834-1887), periodista, dramaturgo y político español;
 Luis Blanco Álvarez (1932-1985), dibujante uruguayo;
 Luis Blanco Barrero (n. 1960), baloncestista español;
 Luís Blanco Patus (n. 1970), músico independiente de Barcelona que ha desarrollado su carrera en el entorno underground;
 Luis Blanco Soler (1896-1988), arquitecto español;
 Luís Blanco Vila (n. 1936), periodista y escritor español;
 Luis Norberto Blanco (1954-1969), víctima durante las movilizaciones conocidas como el Rosariazo, en Argentina.